Barka, keresztnév
Földrajz
 Barka, település Szlovákiában
 Barka, tengerparti üdülőhely Ománban
 Barka, folyó Eritreában
Biológia
 barka barkavirágzat
 barka vagy háncs, a fejlődő agancsot bársonyos szőrrel borító, vérerekben és idegekben gazdag bőr
Személyek
 Barka kán, az Arany Horda uralkodója
egyéb
 Barka Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka”, lengyel alapítvány